O’Callahan ist der Familienname folgender Personen:

Jack O’Callahan (* 1957), US-amerikanischer Eishockeyspieler
Joseph T. O’Callahan (1905–1964), US-amerikanischer Jesuit und Militärgeistlicher 

O’Callahan bezeichnet zudem:
 USS O’Callahan (FF-1051), US-amerikanische Fregatte